Джонатан Эрик Гэллант (, род. , , Онтарио) — бас-гитарист канадской группы «Billy Talent».

Метис по происхождению, увлекается бас-гитарой с 12 лет.

Джонатан учился в одной школе с Бенджамином Ковалевичем, и играл с ним в одной группе «To Each His Own». Когда к их группе присоединились Aaron Solowoniuk (Аарон Соловонюк) и Ian D’Sa ([Ди’Сэй, Иэн|[Йен Ди'Сэй]]), «To Each His Own» была переименована в Pezz в 1993, но им пришлось позже сменить название, и так группа стала называться Billy Talent.

Долгое время Джон работал финансистом, в колледже изучал джазовый бас.

Личная жизнь 
Джон живёт в  большой и дружной семье, всех своих племянников и родственников он очень любит и старается проводить праздничные вечера в кругу семьи.

В настоящее время Джон женат, у него есть жена Алексис и сын Ксавьер Джеффри Гэллант, который родился 5 октября 2007 года.

Бас-гитаристы Канады